Kvarngöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarngölen (Tvings socken, Blekinge, 624736-147199), sjö i Karlskrona kommun,  (6,74 ha)
Kvarngölen (Tvings socken, Blekinge, 624870-147014), sjö i Karlskrona kommun,  (0,9 ha)
Kvarngölen (Tvings socken, Blekinge, 624943-147950), sjö i Karlskrona kommun, 
Kvarngöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Kvarngöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6 ha)
Kvarngöl (Locknevi socken, Småland, 640156-151722), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarngöl (Locknevi socken, Småland, 640240-151302), sjö i Vimmerby kommun,  (9,39 ha)
Kvarngöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,02 ha)
Kvarngölen (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (6,45 ha)
Kvarngölen (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Kvarngölen (Kristdala socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Kvarngölen (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun, 
Kvarngölen (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Kvarngölen (Södra Vi socken, Småland, 639775-149494), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarngölen (Södra Vi socken, Småland, 641370-149050), sjö i Vimmerby kommun,  (4,5 ha)
Kvarngölen (Tuna socken, Småland, 637609-152216), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarngöl (Tuna socken, Småland, 637640-152993), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarngölen, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 
Kvarngölen (Ekeby socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (8,58 ha)
Kvarngölen (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Kvarngölen (Kisa socken, Östergötland, 641787-148820), sjö i Kinda kommun,  (6,2 ha)
Kvarngölen (Kisa socken, Östergötland, 643409-148373), sjö i Kinda kommun, 
Kvarngölen (Malexanders socken, Östergötland, 644011-146943), sjö i Boxholms kommun, 
Kvarngölen (Malexanders socken, Östergötland, 644329-146756), sjö i Boxholms kommun, 
Kvarngölen (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Kvarngölen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Kvarngölen (Svinhults socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Kvarngölen (Tjärstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Kvarngölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Kvarngölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)

Se även
Kvarnagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn